Fez hace referencia a varios artículos:

Lugares
Fez (Marruecos): ciudad de Marruecos;
Reino de Fez: reino basado en la ciudad homónima;

Vestimenta
Fez (sombrero): tocado masculino (cuyo nombre procede de la ciudad marroquí) utilizado en varios países árabes;

Otros usos
Fez: videojuego de plataformas para Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita y PC.